

Astronomia
 6032 Nobel – asteroide del sistema solare

Persone
 Alfred Nobel – inventore svedese
 Ludvig Nobel – petroliere svedese, fratello di Alfred
 Robert Nobel – petroliere svedese, fratello di Alfred
 Emanuel Nobel – petroliere svedese, figlio di Ludvig

Altro
 Premio Nobel – premio in onore dell'omonimo inventore
 AkzoNobel – multinazionale olandese, formata dall'unione tra le industrie: AKZO e Nobel
 Museo Nobel – museo di Stoccolma
 Nobel – film del 2001 diretto da Fabio Carpi
 Nobel – album del 2019 di Gian Pieretti